Мертвое́ды, или сильфиды  — семейство жуков, состоящее примерно из 200 видов. Мертвоеды распространены на всех материках, но в основном в странах Северного полушария, в зоне умеренного климата. Тропические виды малочисленны. В России более 50 видов. В семействе два подсемейства — Silphinae и Nicrophorinae, представители которых питаются мёртвой, разлагающейся органикой. Подсемейства отличаются между собой по проявлению родительской заботы о потомстве и по предпочтению типа трупов. Silphidae представляют важность для судебной энтомологии, поскольку нахождение их личинок или имаго на трупе позволяет определить посмертный интервал.

Описание 
Мертвоеды очень разнообразны по облику, окраске и размерам. Длина тела варьирует от 6 до 40 мм. Характерны 11-члениковые усики, утолщающиеся на конце или с выраженной булавой. Крылья не перистые, покрыты надкрыльями. Надкрылья покрывают всё брюшко (подсемейство Silphinae) или слегка укорочены (подсемейство Nicrophorinae). Наиболее известные представители семейства — жуки-могильщики — выделяются чёрно-оранжевым узором на надкрыльях. Некоторые виды — тускло-тёмные и чёрные. Формула лапок 5-5-5.

Личинки у мертвоедов плоские и подвижные, похожие на мокриц.

Биология 

Большинство видов семейства — хищники или питаются падалью как в стадии имаго, так и в личиночной стадии. Отсюда их народное название во многих языках, включая русский. На территории России исключительно падальщиками-сапрофагами являются жуки-могильщики (Necrophorus) и падальник выемчатокрылый (Thanatophilus sinuatus). Другие виды, помимо падали, поедают живых слизней и улиток: мертвоед перфорированный (Silpha perforata) и тёмный (Silpha obscura), а также аблаттарии (Ablattaria), обитающие на Кавказе и в Южной Европе. Красногрудого мертвоеда (Oiceoptoma thoracicum) можно, кроме падали, встретить на гниющих растениях, грибах и вытекающем берёзовом соке. Такие виды, как мертвоед трёхрёберный (Phosphuga atrata) и мертвоед четырёхточечный (Xylodrepa quadripunctata), — исключительно хищники. Например, мертвоед четырёхточечный, обитающий в широколиственных лесах, полезен тем, что истребляет вредителей лесов и садов: гусениц (златогузки, монашенки и других волнянок, дубовой листовёртки, кольчатого коконопряда, пядениц), тлей, личинок листоедов.

Имеются и растительноядные виды. Например, матовый мертвоед сильно вредит свёкле, огородным и другим растениям, поедая всходы и листья.

Палеонтология 
В ископаемом виде мертвоеды известны, начиная с середины юрского периода. В составе семейства описан 21 ископаемый вид, большая часть которых происходит из кайнозойских местонахождений.

Представители 
 
 
 
  
 
 
  [прибрежный]
  
 
 
 
  [рыжебулавый]
  [малый]
 
 
 
 
 
 
  [тёмный]

Примечания

Ссылки 

 
 Николаев Г. В., Козьминых В. О. «Мертвоеды (Silphidae)».

 
Семейства насекомых